El término Mayday puede hacer referencia a:

Mayday, señal de socorro.
Mayday, banda de rock taiwanés.
Mayday, miniserie británica.
Mayday (1979), novela escrita por Nelson DeMille.
Mayday (2005), película estadounidense, adaptación de la novela homónima.
Mayday Parade, banda de rock estadounidense.
Mayday: catástrofes aéreas, documental canadiense sobre accidentes aéreos.
Mayday Classic, competencia de ciclismo realizada en Sudáfrica.
 Mayday, canción de la banda japonés Coldrain de 2019.